Бини́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Этабль-сюр-Мер. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22007.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 105 км северо-западнее Ренна, в 11 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Коммуна расположена в западной части бухты Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3693 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 2031 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1426 были экономически активными, 605 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 1426 активных работали 1313 человек (669 мужчин и 644 женщины), безработных было 113 (45 мужчин и 68 женщин). Среди 605 неактивных 116 человек были учениками или студентами, 332 — пенсионерами, 157 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор